Gaertner kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Gaertner
 Philipp Gottfried Gaertner

Robotskapade auktorsförkortningar